Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1992 года прошёл 21—22 марта 1992 года в Калгари (Канада). В нём приняли участие 34 спортсмена. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций.

Результаты 

  * = с падением
  NC = не отобрался на заключительную дистанцию
  DNS = не вышел на старт
  DQ = дисквалификаия

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Канаде
Март 1992 года
Международные спортивные соревнования в Калгари
Чемпионаты мира в Канаде
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)